Normalform kan avse:

 Normalform (logik) – en formel i ett språk L är på normalform betyder att den uppfyller vissa syntaktiska regler
 Normalform (databaser) – en systematisk databasstrukturen i relationsdatabaser
 Normalisering (matematik) – en process eller funktion där man överför ett objekt på en viss, önskvärd, form
 Analytisk geometri#Normalform – en formel i analytisk geometri